De Braose (franz. de Briouze) ist der Familienname folgender Personen:

 Giles de Braose (1176–1215), normannischer Adliger und Geistlicher, Bischof von Hereford
 John de Braose (1197/1198–1232), englischer Adliger

 Reginald de Braose (1178–1228), normannischer Adliger

Siehe auch:
 Haus Braose